

Patronyme 

 Chris Hadfield, (1959- ), est un astronaute canadien.
 Darcy Hadfield, (1889-1964), est un  rameur néo-zélandais.
 Robert Hadfield, (1859-1940), fut un chimiste et industriel métallurgiste anglais.
 Vic Hadfield, (1940- ), est un joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Hadfield, ville du Derbyshire, au Royaume-Uni.